

Anno 
 1858 – (MDCCCLVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1858 a.C.

Matematica 
 1858 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1858 Lobachevskij – asteroide della fascia principale del sistema solare